Donauweg steht für:
 Donauweg (Antike), historische Verkehrsverbindung entlang der Donau, in römischer Zeit als Reichsstraße ausgebaut
 Donauradweg (D6), moderner Radfernweg entlang der Donau